Jishui peut se référer à : 
 Xian de Jishui, un district administratif de la province du Jiangxi, en Chine ;

En astronomie chinoise, Jishui désigne deux astérismes distincts :
 Jishui, dans la constellation des Gémeaux, qui symbolise des réserves d'eau mis à disposition d'une garnison ;
 Jishui, dans la constellation de Persée, qui symbolise de l'eau en fond de cale d'un bateau, Tianchuan.
Le fait que ces deux astérismes portent le même nom ne provient pas d'un problème de translittération comme c'est le cas pour  qui correspond à trois astérismes différents portant des noms chinois différents, mais du fait que c'est le même mot chinois qui est utilisé pour l'un et pour l'autre.